Eumaniraptora est un clade de dinosaures théropodes regroupant les Avialae (avec les oiseaux), les Troodontidés et les Dromaeosauridés.

Caractéristiques 
Le clade Eumaniraptora comprend les théropodes qui ont l'os pubien ayant migré vers l'arrière et dont les avant-bras sont plus longs.

Phylogénie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Histoire évolutive des oiseaux
 Classification phylogénétique des dinosaures

Références taxonomiques 
 

Paravien (nom scientifique)